The Arizona Kid – film muto statunitense del 1929 diretto da Horace B. Carpenter
The Arizona Kid – film statunitense del 1939 diretto da Joseph Kane
Angelo biondo (The Arizona Kid) – film statunitense del 1930 diretto da Alfred Santell
I fratelli di Arizona (The Arizona Kid) – film statunitense e filippino del 1970 diretto da Luciano B. Carlos
titolo alternativo del film del 1912 The Sheriff and His Man